Farkas  är ett ungerskt efternamn med betydelsen "varg". Det har , burits av 

 Ágnes Farkas (född 1973), ungersk handbollsspelare
 Andrea Farkas (född 1969), ungersk handbollsspelare
 Ferenc Farkas (1905–2000), ungersk tonsättare
 Gizella Farkas (1925–1996), ungersk bordtennisspelare
 Imre Farkas (född 1935), ungersk kanotist
 János Farkas (1942–1989), ungersk fotbollsspelare
 Lujza Farkas (1818–1892), ungersk skådespelare
 Péter Farkas (född 1968), ungersk brottare

Se även
 Lista över de vanligaste ungerska efternamnen

Ungerska efternamn